Typ G oder Type G steht für:

 Typ G, britischer Steckverbinder, siehe Stecker BS 1363
 Typ G, Gastanker, siehe Tankmotorschiff #Typ G
 Typ G, britischer Seeschiffstyp, siehe War-Schiffe #Typ „G“
 Zerstörer Typ G 101, deutsche Boote
 Avro Type G, Flugzeugtyp des Herstellers Avro
 G-Asteroiden, eine Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Automodelle:
 Audi Typ G, Automodell des Herstellers Audi
 Citroën Type G, Konzeptfahrzeug des Herstellers Citroën
De Dion-Bouton Type G, Automodell
 Renault Type G, Automodell des Herstellers Renault

Siehe auch:
 Albatros G-Typen, deutsche Langstreckenbomber